Исаковцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Исаковцы — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Исаковцы — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Исаковцы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Исаковцы — деревня в Нагорском районе Кировской области.

Украина 
 Исаковцы — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.